Филипповка (, ) — село в Мелекесском районе Ульяновской области. Через село протекает р. Малый Авраль.

Входит в состав Новосёлкинского сельского поселения. Ежегодно проходят сабантуи и дни татарского языка и культуры.

История 
В 1780 году в деревне Филиповка, при озере, крещёных чуваш, проживало 13 ревизских душ.

В 1901 году в с. Филипповка, на средства общества и пожертвования миссионерского комитета, была построена деревянная однопрестольная КОСМОДАМИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ. 

В 1929 году на территории с. Филипповка Филипповского сельского Совета образовались два колхоза «Дамир» и «Путь Ленина», Мелекесского района, Ульяновской области. В 1957 г. колхоз «Путь Ленина» переименован в колхоз «Знамя Ленина». В 1959 году в состав колхоза «Знамя Ленина» влились два колхоза «Дамир» и «Дружба» (с. Кудряшовка). С 09.12.1992 г. – Сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) «Филипповский» Мелекесского района. 

В 1930 году был образован колхоз имени Муссабекова Филипповского сельского Совета, Мелекесского района, Ульяновской области. В 1938 году – переименован в колхоз «имени 1-е Мая». С 30.11.1992 г. – реорганизован в Сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) «1-е Мая».

Население

Инфраструктура 
 Средняя школа им. С.А. Насырова (1925)
 Детский сад
 Мечеть (1991)
 Медресе (2001)

Литература 
 Илькин, Р.Б. История села Филипповка. — Димитровград: ЮНИПресс, 2016. — 192 с.
 Ульяновская — Симбирская энциклопедия : в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2000—2004.
 Репьёв «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 441.
 Н. Баженов Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домашних церквей Симбирской епархии по данным 1900 г. (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А.Т. Токарева, 1903 г.

Примечания 

Населённые пункты Мелекесского района